Dalmația se poate referi la:

  Dalmatia (provincie romană), una din provinciile romane din timpul maximei extinderi a Imperiului Roman. 
  Dalmația, provincie a Croației de azi, denumită după fosta provincie romană.